Massimo Pupillo ist der Name folgender Personen:

* Massimo Pupillo (Regisseur) (1929–1999), italienischer Filmregisseur und -produzent
 Massimo Pupillo (Musiker) (* 1969), italienischer Musiker und Komponist